Tigray bezeichnet: 

 Tigray (Volk), Volk in Äthiopien und Eritrea 
 Tigray (Region), Region in Nord-Äthiopien 
 Tigrinya (Sprache), eine der 80 Sprachen Äthiopiens
 Tigray (Provinz), eine historische Provinz Äthiopiens

Siehe auch: Tigre